Дерек Кутеса (; 6 декабря 1997 года, Женева, Швейцария) — швейцарский футболист, полузащитник клуба «Серветт».

Клубная карьера 
Является воспитанником швейцарского клуба «Серветт», в академию которого занимался до 2014 года. В сезоне 2014/2015 стал подтягиваться к тренировкам с основной командой. 3 мая 2015 года дебютировал во втором швейцарском дивизионе в поединке против «Виля», выйдя на замену на 82-ой минуте вместо Бенджамина Беснарда. После сезона вместе с командой был отправлен в третью лигу руководством федерации футбола Швейцарии. В декабре 2015 года подписал контракт с «Базелем», но тут же был отдан обратно в аренду в «Серветт». Зимой 2017 года вернулся в клуб. 5 марта 2017 года дебютировал в швейцарской Суперлиге в поединке против «Вадуца», выйдя на замену на 85-й минуте вместо Давиде Калла. Всего в дебютном сезоне провёл три матча. Вместе с командой стал Чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка.

Игрок юношеских и молодёжных сборных Швейцарии. Принимал участие в чемпионате Европы 2014 года среди юношей до 17 лет. На турнире сыграл во всех трёх встречах.

Достижения 

 Чемпион Швейцарии: 2016/17
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2017

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Санкт-Галлен»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»